Jesper Thörnberg (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2010-2011 || HV 71 || Elitserien ||23 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|rowspan=2|2011-2012 || HV 71 || Elitserien ||37 ||2 ||1 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HV 71 || Elitserien || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Södertälje SK || Allsvenskan || 30|| 4|| 6|| 10|| 47|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|rowspan=2|2013-2014 || Södertälje SK || Allsvenskan || 43|| 14|| 7|| 21|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IF Björklöven || Allsvenskan || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| 10|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|rowspan=2|2014-2015 || Södertälje SK || Allsvenskan || 19|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  IF Björklöven|| Allsvenskan || 21|| 6|| 7|| 13|| 10|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2015-2016 || IF Björklöven || Allsvenskan || 48|| 16|| 11|| 27|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || IF Björklöven || Allsvenskan || 34|| 10|| 7|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || IF Troja-Ljungby  || Allsvenskan || 46|| 9|| 6|| 15|| 20|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Herlev Eagles  || Metal Ligean || 40|| 33|| 25|| 58|| 75|| 6|| 4|| 5|| 9|| 4
|-
| 2019-2020  || HC TWK Innsbruck  || EBEL || 45|| 10|| 31|| 41|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Dalen || Hockeyettan || 20|| 15|| 15|| 30|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Herlev Eagles  || Metal Ligean || 16|| 16|| 5|| 21|| 37|| 4|| 4|| 0|| 4|| 0

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| +1|| align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Södertälje SK
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Jönköping
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du IF Björklöven
Joueur des Herlev Hornets
Joueur du HC Innsbruck